Фоминское — топоним.

Населённые пункты

Россия

Алтайский край 
 Фоминское — село в составе муниципального образования город Бийск.

Вологодская область 
 Фоминское — деревня в Тотемском районе.
 Фоминское — деревня в Харовском районе.
 Фоминское — деревня в Череповецком районе.
 Фоминское — деревня в Сиземском сельском поселении Шекснинского района.
 Фоминское — деревня в Фоминском сельском поселении Шекснинского района.

Ивановская область 
 Фоминское — деревня в Заволжском районе.
 Фоминское — деревня в Кинешемском районе.
 Фоминское — село в Дуляпинском сельском поселении Фурмановского района.
 Фоминское — деревня в Иванковском сельском поселении Фурмановского района.

Костромская область 
 Фоминское — деревня в Буйском районе.
 Фоминское — деревня в Галичском районе.
 Фоминское — село в Костромском районе.
 Фоминское — деревня в Парфеньевском районе.
 Фоминское — деревня в Сусанинском районе.

Москва 
 Фоминское — деревня в Троицком административном округе Москвы (до 1 июля 2012 года была в составе Наро-Фоминского района Московской области).

Московская область 
 Фоминское — деревня в городском округе Мытищи.
 Фоминское — деревня в Раменском городском округе.
 Фоминское — деревня в городском округе Солнечногорск.
 Фоминское — деревня в Талдомском городском округе.

Нижегородская область 
 Фоминское — деревня в Уренском районе.

Свердловская область 
 Фоминское — село в Махнёвском муниципальном образовании.
 Фоминское — село в Тугулымском городском округе.

Смоленская область 
 Фоминское — деревня в Угранском районе.

Тверская область 
 Фоминское — деревня в Сонковском районе.
 Фоминское — деревня в Удомельском районе.

Ярославская область 
 Фоминское — деревня в Большесельском районе.
 Фоминское — деревня в Борисоглебском районе.
 Фоминское — деревня в Волжском сельском поселении Рыбинского района.
 Фоминское — деревня в Назаровском сельском поселении Рыбинского района.
 Фоминское — исчезнувшая деревня на северо-западной окраине Рыбинска, на левом берегу в устье ручья Фоминский, в настоящее время на этом месте завод гидромеханизации.
 Фоминское — посёлок в Тутаевском районе.
 Фоминское — деревня в Угличском районе.

Украина 
 Фоминское — село в Старобельском районе Луганской области.

Озёра 
 Фоминское — озеро в Шуйском районе Ивановской области.

См. также 
 Фоминское городище — село, затопленное Вазусским водохранилищем, ранее Фоминский городок — центр Фоминского княжества.
 Фомин
 Фомина
 Фоминка
 Фоминки
 Фомино
 Фоминовка
 Фоминская
 Фоминский